Nausibius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1858. Nausibius ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Nausibius